La Coupe d'Europe féminine de rink hockey 2009-2010 est la  de la compétition européenne de rink hockey entre équipes de club.

Compétition

Tour préliminaire 

|}

Phase finale

Notes et références 

Rink hockey F1
Rink hockey en 2000
Rink hockey en 2010
Coupe d'Europe féminine de rink hockey